Айдаміров — чеченське прізвище; має жіночу форму Айдамірова.

Відомі носії 
 Айдаміров Абузар Абдулхакімович (1933-2005) — радянський і російський письменник і поет, класик чеченської літератури.
 Айдаміров Євген Дантесович (. 1987) — російський метальник молота.

 Айдамірова Аймані Шамсудинівна (. 1965) — чеченська співачка, артистка.
 Айдамірова Мар'ям Ахмедівна (1924-1992) — чеченська співачка, музикант.